Це́рковь Иоа́нна Предте́чи — православный храм в Кандалакше.

История храма началась в 1526 году, когда здесь в устье реки Нивы на её правом берегу преподобным Феодоритом Кольским был построен храм и освящён в честь Рождества Иоанна Предтечи. С этого места, которое сейчас называют «Нижняя Кандалакша», начинался город Кандалакша. Храм подвергали многочисленным перестройкам. В 1548 году при храме был построен Кандалакшский монастырь.

23 мая 1589 года храм, монастырь и крестьянские дворы были разграблены шведами, было убито 450 человек. Храм был отстроен в 1768—1801 годах на месте храма, пришедшего в негодность, и освящён в 1801 году. Храм простоял здесь до 1940 года, когда был закрыт в ходе антирелигиозных кампаний.

Новое здание церкви Рождества Иоанна Предтечи возведено недалеко от прежнего, исторического церковного места и освящено в 2005 году.

Примечания

Литература 
 Ушаков И. Ф. Кольский север в досоветское время, историко-краеведческий словарь. — Мурманск: Мурманское книжное издательство, 2001.

Ссылки 
 Православный храм в Кандалакше

Храмы, построенные в 1801 году в России
Храмы, построенные в 2005 году в России
И
Кандалакша
Кандалакша
2005 год в Мурманской области